M51 может означать:

 M51 — галактика в созвездии Гончие Псы, находящаяся на расстоянии 37 миллионов световых лет от Земли.
 M51 — тяжёлая бронированная ремонтно-эвакуационная машина США 1950-х годов.
 M51 — современная французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках.
 M51-Супершерман — израильская модификация американского среднего танка M4 «Шерман».